Bifora loureiri är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenz Franz Kosteletzky. Bifora loureiri ingår i släktet dubbelkoriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelkoriandrar
loureiri